Fine Line – brano musicale di Paul McCartney del 1970
 Fine Line – singolo di Barry Gibb del 1984
 Fine Line – singolo dei Little Big Town del 2008
 Fine Line – singolo di Mabel del 2018
 Fine Line – album di Harry Styles del 2019
 Fine Line – singolo di Harry Styles del 2021